Sok Kwu Wan kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Sok Kwu Wan (ort), 
 Sok Kwu Wan (vik), 

Robotskapade Hongkongförgreningar